een boek, zie Secrets and Lies (boek)
 een film, zie Secrets & Lies
 een aflevering van ER, zie Secrets and Lies (ER)
 televisieserie uit 2015, Secrets and Lies (televisieserie).